AL poate fi:

 Aluminiu, element chimic cu simbolul Al
 Albania, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .al, domeniu de internet de nivel superior, pentru Albania
 Alabama, codul poștal al acestui stat SUA
 Alagoas, unitate federativă a Braziliei, codul ISO 3166-2:BR
 Alessandria, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Ål, o comună în județul Buskerud, Norvegia
 An lumină, (prescurtat a-l sau a.l.) este o unitate de măsură a lungimii
 al-Qaida, organizație teroristă

Acronime de două litere